

Далево — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Далево — село в гміні Мар'яново Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Далево — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства